Alcipe, personagem da mitologia grega
 Leonor de Almeida Portugal, escritora
Ou ainda:
 Alcippe - gênero de aves

Desambiguação